MTV Music Awards 2011 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2011
 MTV Video Music Awards 2011

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2011